wasserfrei bezeichnet:

 Die Abwesenheit von Wasser, etwa als Ergebnis einer Trocknung.
 Die Eigenschaft eines Anhydrits, welches aus einer Säure oder Base durch Entzug von Wasser entsteht.
 Die Eigenschaft von kristallwasserfreien Anhydraten.